Damernes 10 km i langrend under vinter-OL 2018 bliver afviklet på Alpensia Cross-Country Centre den 15. februar 2018. Løbet startes kl. 15:30 lokal tid.

Konkurrencen 
Damernes 10 km afvikles i fri stil. Skiløberne sendes af sted enkeltvis med et interval på 30 sekunder. Hver enkelt skiløber noteres deres individuelle tid og de tre hurtigste tildeles medaljerne.

Resultat

Medaljeoversigt

Referencer

Eksterne Henvisninger 
 Langrend  på pyeongchang2018.com
 Det internationale skiforbund på fis-ski.com

10 km - Damer